Jan I. Burgundský zvaný Jan Nebojácný (francouzsky Jean sans Peur; 28. května 1371 Dijon – 10. září 1419 Montereau-Fault-Yonne) byl burgundský vévoda z vedlejší větve francouzské královské rodiny Valois.

Životopis 
Narodil se jako nejstarší syn Filipa Smělého a Markéty Flanderské. V mládí se zúčastnil bitvy u Nikopole, kde padl do zajetí. Po návratu domů sjednotil rozsáhlé dědictví své matky Vlámsko s Burgundskem. V roce 1407 nechal zavraždit Ludvíka Orleánského, bratra krále Karla VI. Poté musel odejít do exilu až do doby, kdy jej král omilostnil. Vraždou orleánského vévody začala dlouhotrvající občanská válka mezi Armagnaky a Burgundy. Po vpádu Angličanů do Francie uzavřel spojenectví s anglickým králem Jindřichem V. Jan Nebojácný byl zavražděn přívrženci Karla VII. dne 10. září 1419 na mostě u Montereau-Fault-Yonne.

Potomci 
Jan se v roce 1385 oženil s Markétou Bavorskou (1363–1423) a měli spolu osm dětí:
 Kateřina (1391–1414) ∞ 1412 Filip z Valois (1396–1420), hrabě z Vertu
 Markéta (1393–1441)
 ∞ 1412 dauphin Ludvík, vévoda z Guyenne (1396–1415), syn francouzského krále Karla VI. a Isabely Bavorské
 ∞ 1422 Artur III. (1393–1458), vévoda bretaňský
 Marie (1393–1463) ∞ 1415 Adolf I. (1373–1448), 1. vévoda z Kleve
 Filip Dobrý (1396–1467)
 ∞ 1409 Michaela z Valois (1395–1422), dcera francouzského krále Karla VI. a Isabely Bavorské
 ∞ 1424 Bona z Artois (cca 1396–1425)
 ∞ 1430 Isabela Portugalská (1397–1471), dcera portugalského krále Jana I. a Filipy z Lancasteru
 Isabela († 1412) ∞ 1406 Olivier de Châtillon (1404–1433), hrabě z Penthièvre
 Jana (1399–1406)
 Anna Jana (1404–1432) ∞ 1423 Jan z Lancasteru (1389–1435), 1. vévoda z Bedfordu, syn anglického krále Jindřicha IV. a jeho první manželky Marie de Bohun
 Anežka (1407–1476) ∞ 1425 Karel I. Bourbonský (1401–1456)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois
Burgundští vévodové
Flanderská hrabata
Hrabata z Artois
Hrabata z Nevers
Hrabata ze Charolais
Francouzští regenti
Křesťané Mahdijské křížové výpravy
Účastníci bitvy u Nikopole
Osobnosti stoleté války
Osobnosti války mezi Burgunďany a Armagnaky
Narození v Dijonu
Muži
Oběti vražd ve Francii
Pohřbení v kartouze v Champmolu
Narození 28. května
Narození v roce 1371
Úmrtí 10. září
Úmrtí v roce 1419